Turchia
Distretto di Gölbaşı – distretto della provincia di Adıyaman
Distretto di Gölbaşı – distretto della provincia di Ankara